Беркитт, или Бёркитт () — английская фамилия. 

Известные носители:
 Беркетт, Кристофер (род. 1951) — американский фотограф-пейзажист. 
 Фрэнсис Бёркитт (1864-1935) — британский теолог и библеист.
 Денис Беркитт (1911—1993) — британский хирург.

Примечания